Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2005 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 15 januari tot en met 29 januari 2005 in Benin werd gespeeld. Nigeria werd voor de vijfde keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Egypte met 2–0 verslagen. Benin werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2005. De 4 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Nigeria, Egypte, Benin en Marokko.

Tijdens het toernooi werd de Beninse doelman Samiou Yessoufou vermoord in een bar. Hij werd in Cotonou neergestoken door fans na de nederlaag van het nationale elftal in de openingswedstrijd tegen Nigeria en overleed de volgende dag. Ondank dit incident ging het toernooi daarna wel verder.

Kwalificatie 
De wedstrijden in de voorronde werden gespeeld tussen 2 en 18 april 2004. De eerste ronde werd afgewerkt tussen 18 juli en 1 augustus 2004 en de tweede ronde tussen 2 en 24 oktober 2004. Tijdens het toernooi heeft Zimbabwe een klacht ingediend over het Lesothaans elftal. Lesotho zou verschillende spelers hebben opgesteld die ouder zijn dan toegestaan. Ook het Zimbabwaans elftal kreeg die beschuldiging. Lesotho mocht uiteindelijk deelnemen aan het hoofdtoernooi.

Tweede ronde

Derde ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 2005
Voetbal in 2004
Voetbal in Benin
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Benin